Ботани́ческий прое́зд — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Москве:
 1-й Ботанический проезд.
 2-й Ботанический проезд.
 Ботанический проезд — улица в Ставрополе.

Украина 
 Ботанический проезд — улица в Виннице.

См. также 
 Ботанический переулок
 Боткинский проезд